Normandie, teils Normandy, heißen folgende geographische Objekte:

 Normandie, Landschaft, seit 2016 eine Verwaltungs-Region in Frankreich
 Herzogtum Normandie, historisches Herzogtum

 Normandy (Surrey), Ort in Großbritannien
 Normandy (Florida), Ort in den Vereinigten Staaten
 Normandy Village, Ort in Florida, Vereinigte Staaten
 Normandy (Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten
 Normandy (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Normandy (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Normandy (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Normandy (Tennessee), Ort in den Vereinigten Staaten
 Normandy (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten

Normandie oder Normandy bezeichnet weiterhin:

 Normandie (Band), schwedische Musikgruppe
 Normandie (Schiff, 1860), französisches Panzerschiff von 1860
 Normandie (Schiff, 1935), ehemaliges französisches Passagierschiff
 Normandie (Schiff, 1992), Fähre von Brittany Ferries
 Normandy (Schiff), ehemaliges Fährschiff von Irish Ferries
 USS Normandy (CG-60), US-amerikanischer Lenkwaffenkreuzer der Ticonderoga-Klasse

Siehe auch: 
 Basse-Normandie,  Haute-Normandie